Дмитрий Александрович Петров:
 Петров, Дмитрий Александрович (род. 1969) — американский биолог русского происхождения. 
 Петров, Дмитрий Александрович (род. 1973) — яхстмен, обладатель кубка России.